František Pospíšil – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Jaroslav Pospíšil – tennista ceco
 Jiří Pospíšil – cestista cecoslovacco
 Jiří Pospíšil – politico ceco
 Josef Pospíšil – compositore di scacchi boemo
 Martin Pospíšil – calciatore ceco
 Miroslav Pospíšil – ex calciatore ceco
 Vasek Pospisil – tennista canadese